Blätter für Heimatkunde steht für
 Blätter für Heimatkunde (Erfurt). Erfurt 1920–1930
 Blätter für Heimatkunde (Eutin). Verband zur Pflege und Förderung der Heimatkunde im Eutinischen, Eutin 1924–1975
 Blätter für Heimatkunde (Grabfeld). Königshofen 1929–1954
 Blätter für Heimatkunde (Steiermark). Graz seit 1923
 Blätter für Heimatkunde aus dem Entlebuch. Schüpfheim 1928–2015 

Siehe auch:

 Der Haalquell. Blätter für Heimatkunde des Haller Landes. Schwäbisch Hall 1956–1990
 Die Frankenwarte. Blätter für Heimatkunde. Würzburg 1902–1939
 Die Starkenburg. Blätter für Heimatkunde und Heimatpflege. Heppenheim seit 1924
 Durch Gäu und Wald. Blätter für Heimatkunde und Heimatpflege. Herausgegeben vom Heimatverein Deggendorf, 1912–1955
 Heimatblätter. Zwanglose Blätter für Heimatkunde und Volkstum. Crimmitschau 1921–1943
 Heimatwarte: zwanglose Blätter für Heimatkunde u. Heimatpflege im Gebiete zwischen Rhein-Düssel-Wupper. Hilden 1924–1940
 Hie guet Brandenburg allewege. Blätter für Heimatkunde. Rathenow 1904–1911
 Igel-Land. Blätter für Heimatkunde der Iglauer Sprachinsel. Wiesbaden seit 1926
 Illustrierte Blätter für die Heimatkunde des Kreises Graffschaft Hohenstein, des Eichsfeldes und der benachbarten Gebiete. 1904–1923
 Lippische Blätter für Heimatkunde. Detmold seit 1949
 Neue Lützener Heimatblätter. Blätter für Heimatkunde und Unterhaltung. Lützen seit 1984
 Oldenburger Blätter für Heimatkunde und Heimatschutz. Oldenburg 1926–1928
 Sächsische Heimat. Zwanglose Blätter für Heimatkunde und Heimatpflege. Dresden 1927–1929
 Toggenburger Blätter für Heimatkunde. Wattwil seit 1938
 Vom Jura zum Schwarzwald. Blätter für Heimatkunde und Heimatschutz. Herausgegeben von der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde, seit 1884